

Acronimi 
 VGV – sigla del Vélocipede à Grande Vitesse, la prima motocicletta della storia, brevettata nel 1868

Codici 
 VGV – codice vettore ICAO di Vologda Air (Russia)